Luque bezeichnet:

 einen Ort in Argentinien, siehe Luque (Córdoba)
 eine Stadt in Paraguay, siehe Luque (Paraguay)
 Luque (Distrikt in Paraguay), Distrikt in Paraguay
 einen Ort in der spanischen Provinz Córdoba, siehe Luque (Spanien)

Luque ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Luque (1890–1957), kubanischer Baseballspieler
 Albert Luque (* 1978), spanischer Fußballspieler
 Carlos Luque (* 1993), argentinischer Fußballspieler
 Crisanto Luque Sánchez (1889–1959), kolumbianischer Erzbischof
 Francisco Cabello Luque (* 1969), spanischer Radrennfahrer
 Hernando de Luque (fl. 16. Jh.), spanischer Priester und Entdecker
 Jhoanmy Luque (* 1995), venezolanische Weit- und Dreispringerin

 Juan Luque de Serrallonga (1882–1967), spanisch-mexikanischer Fußballtorwart und Trainer
 Julián Luque (* 1992), spanischer Fußballspieler
 Leoncio Luque (* 1964), peruanischer Dichter
 Leopoldo Luque (1949–2021), argentinischer Fußballspieler
 Martín Luque (* 1993), argentinischer Fußballspieler
 Pedro Luque (* 1980), uruguayischer Kameramann

Siehe auch:

 Luke (Begriffsklärung)